Tre Kronor henviser til flere artikler:

 Tre Kronor (rigsvåben) – Det lille rigsvåben i Sverige
 Tre Kronor (ishockey) – Det svenske herrelandshold i ishockey
 Tre Kronor (slot) – kongeslot i Stockholm, nedbrændt 1697 og efterfulgt af Stockholms Slot
 Tre Kronor (skib) – Et svensk flådefartøj sænket ud for København i 1710. 
 Tre Kronor (tv-serie) - tv-serie fra 1996.
Se også Trekroner for danske anvendelser.